«Олимпийский парк» — наименование парка культуры и отдыха, который находится в Затеречном муниципальном округе города Владикавказа, Северная Осетия-Алания. Парк расположен на в центральной части крайнего запада Владикавказа. Находится на улице Барбашова, по близости к Московскому шоссе.

История парка 
Парк основан на месте пустыря на пересечению улиц Барбашова и Кырджалийская, где в 1990-е годы располагался торговый рынок «Фаллой», в котором произошел теракт, после чего рынок закрылся. До основания парка на месте находился пустырь. Парк строили в течение восьми месяцев. Наименование парка выбирали жители города. Из 40 предложенных вариантов был выбрано наименование «Олимпийский».

Парк занимает площадь в 4 гектара. Из них 8 тысяч квадратных метров уже покрыты брусчаткой. В парке посажены 400 хвойных и лиственных деревьев.

Главной достопримечательностью парка является танцующий, светящийся-цветной фонтан с музыкой.

Примечания

Ссылки 
 Во Владикавказе завершаются работы по строительству парка «Олимпийский»  
 Во Владикавказе появится «Олимпийский парк»

Сады и парки Владикавказа